Vyčítal je české příjmení:

 Jan Vyčítal (1942–2020), zpěvák, textař, karikaturista a autor kreslených vtipů
 Karel Vyčítal (1872–1952), rakousko-uherský a československý důstojník četnictva